Маріо — вигаданий персонаж однойменної відеоігрової франшизи компанії Nintendo.

Маріо Дюмон — квебекський політик.

Маріо Балотеллі — італійський футболіст ганського походження.